ATH steht für:
 Akademia Techniczno-Humanistyczna, siehe Technische und Humanistische Akademie in Bielsko-Biała
 Allylthioharnstoff, ein Nitrifikationshemmstoff
 Aluminiumtrihydrat, ein mineralisches Flammschutzmittel, siehe Aluminiumhydroxid #Verwendung in der Industrie
 Flughafen Athen-Eleftherios Venizelos (IATA-Code)
 Flughafen Athen-Ellinikon (früherer IATA-Code)
 August Thyssen-Hütte AG, ein Vorgängerunternehmen von ThyssenKrupp
 All-Time-High, engl. für Allzeithoch, der höchste jemals notierte Börsenkurs einer Aktie oder Währung

Ath steht für:
 Ath, eine Gemeinde in der belgischen Provinz Hennegau
 Bezirk Ath, einer von sieben Verwaltungsbezirken in der belgischen Provinz Hennegau
 das Alphabet der fiktionalen Sprache Baronh, siehe Baronh #Schrift und Aussprache

ath steht für:
 Athapaskische Sprachen (ISO-639-2-Code)

Abkürzung